Brian Hart Ltd., także Hart i Hart Racing Engines – były producent silników wyścigowych, które uczestniczyły w 157 Grand Prix Formuły 1.

Historia 
Firma została założona w 1969 roku przez Briana Harta. Początkowo firma koncentrowała się jedynie na tuningu silników innych producentów i dostarczaniu ich brytyjskim zespołom w różnych seriach wyścigowych. Hart szczególne sukcesy osiągał z silnikami Cosworth FVA i BDA; silniki Hart przyczyniły się do zdobycia mistrzostwa Europejskiej Formuły 2 w latach 1971–1972, oraz do rajdowych sukcesów Forda w latach 70.

Po wycofaniu się Forda z Formuły 2 w połowie lat 70., Hart rozpoczął budowanie własnych silników. Pierwszy z nich, oznaczony symbolem 420R, ukazał się w 1976 roku i był jednostką Formuły 2. Był to silnik DOHC z czterema cylindrami. W roku 1978 Hart podpisał umowę partnerską z Tolemanem. W 1980 Toleman, napędzany silnikami Hart, wygrał mistrzostwa Formuły 2.

W 1981 Hart wraz z Tolemanem trafił do Formuły 1, dostarczając zespołowi silnik turbo 1,5l. Jednakże rok był katastrofalny – samochody Toleman zakwalifikowały się do wyścigu zaledwie dwukrotnie. Hart nadal jednak dostarczał silniki Tolemanowi. W Grand Prix Monako 1984 Ayrton Senna zdobył drugie miejsce, a przed Grand Prix Niemiec 1985 Teo Fabi zdobył pole position. W tym okresie Hart dostarczało silniki również innym zespołom: RAM (1984-1985), Spirit (1984-1985) oraz Haas Lola (1985-1986). Hart dzięki tym współpracom zyskał uznanie jako firma pracująca dobrze, a za niewielkie pieniądze.

Po wprowadzeniu zakazu używania silników z turbodoładowaniem w Formule 1, Hart wycofał się, ulepszając jedynie silniki Cosworth DFR V8 dla wielu zespołów Formuły 1, między innymi Larrousse'a w latach 1990-1991.

Hart wrócił do Formuły 1 w roku 1993, podpisując dwuletni kontrakt z zespołem Jordan. Ta współpraca zakończyła się udanym sezonem 1994, kiedy to Rubens Barrichello był trzeci w Grand Prix Pacyfiku, a także zdobył pole position przed Grand Prix Belgii. W latach 1995–1996 Hart dostarczał silniki 3,0 V8 zespołowi Footwork (trzecie miejsce w Grand Prix Australii 1995 wywalczył Gianni Morbidelli). W 1997 silniki te zostały "przejęte" przez Minardi, a Brian Hart projektował wtedy nowy silnik Yamaha V10.

W tym samym roku Tom Walkinshaw Racing wykupił firmę Brian Hart Ltd., i wcielił ją do zespołu Arrows. Silnik Yamaha V10 został zmodyfikowany i ścigał się w latach 1998-1999 jako Arrows V10. Niezadowolony z powodu braku rozwoju, Brian Hart opuścił Arrowsa w 1999 roku. W 2002 roku firma Tom Walkinshaw Racing zbankrutowała.

Wyniki w Formule 1

Bibliografia 
 Hart

Dostawcy silników Formuły 1